De Mogulswedstrijd voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 14 februari 2010 in Cypress Mountain. Titelverdediger was de Australiër Dale Begg-Smith.

De Canadees Alexandre Bilodeau won. Hij werd hiermee de eerste Canadees die op eigen bodem een gouden olympische medaille behaalde. Tweede werd de geboren Canadees Dale Begg-Smith, die tegenwoordig voor Australië uitkomt. Het brons was voor de Amerikaan Bryon Wilson.

Uitslagen

Kwalificatie 
De beste 20 skiërs plaatsten zich voor de finale. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

RNS = Geen score behaald

Finale 
RNS = Geen score behaald

Mannen moguls